Annakirche oder St.-Anna-Kirche, auch Annenkirche oder St.-Annen-Kirche, kurz St. Anna, ist der Name zahlreicher Kirchen, in der Regel mit dem Patrozinium der heiligen Anna. Festtag ist der 26. Juli.

Manche Kirchen tragen das Patrozinium St. Joachim und St. Anna (die Eltern der Maria, Großeltern Jesu). Die Annakirchen sind oft Wallfahrtskirchen, im Besonderen in Geburtsangelegenheiten.

Hauptkirchen sind Santi Gioacchino ed Anna al Tuscolano, die Titelkirche zu Rom, und die St.-Anna-Kirche Jerusalem, wo in einer unterirdischen Grotte die Geburtsstätte Marias verehrt wird.

  … Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken und Titelkirchen

Liste

Belgien 
 Raeren/Ostbelgien: Annakapelle
 Lontzen-Busch/Ostbelgien: Annakapelle

Chile 
  Rengo: Basilika St. Anna

Dänemark 
 Kopenhagen: Skt. Annæ Kirke

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Altheim, OT Heiligkreuztal: St. Anna
 Altshausen: Annakapelle
 Beilstein (Württemberg): St.-Anna-Kirche
 Benningen: Annakirche
 Billigheim, OT Allfeld: St.-Anna-Kapelle
 Haigerloch: Wallfahrtskirche St. Anna
 Freiburg im Breisgau, Stadtteil Ebnet: Anna-Kapelle
 Heidelberg: St. Anna
 Mulfingen: St.-Anna-Kapelle
 Scheer: St.-Anna-Kapelle
 Schwendi: St.-Anna-Kapelle

Bayern 
 Altdorf, Gemeindeteil Eugenbach: Kapelle Anna selbdritt
  Altötting: Basilika St. Anna
 Augsburg: St. Anna
 Bad Grönenbach, Gemeindeteil Kornhofen: St. Anna
 Bad Kissingen, Gemeindeteil Kleinbrach: St. Joachim und Anna
 Bad Staffelstein: St. Anna
 Bamberg: St. Anna
 Berg:
 Gemeindeteil Berg: Kapelle St. Anna
 Gemeindeteil Kempfenhausen: Kapelle St. Anna
 Burggen: St. Anna
 Buxheim: Anna-Kapelle im Kloster Buxheim
 Eckental, Gemeindeteil Forth: Filialkirche St. Anna
 Ering: St. Anna
 Forchheim: St. Anna
 Freyung, Gemeindeteil Kreuzberg: St.-Anna-Wallfahrtskirche
 Gotteszell: Klosterkirche St. Anna
 Großostheim, Gemeindeteil Pflaumheim: Kapelle St. Anna
 Hallstadt: Kapelle St. Anna
 Höchstadt an der Aisch: Spitalkirche St. Anna
 Hofheim in Unterfranken, Gemeindeteil Eichelsdorf: Kirche St. Anna
 Jettingen-Scheppach, Gemeindeteil Eberstall: St. Anna
 Karlsfeld: St. Anna
 Kempten, Stadtteil Lenzfried: St. Anna
 Kirchhaslach: St. Anna
 Kirchheim, Gemeindeteil Spöck: St. Anna
 Königsberg in Bayern, Gemeindeteil Hofstetten: St. Anna
 Mellrichstadt: St.-Anna-Kapelle  
 Merching: Annakapelle
 München
 Stadtteil Altstadt, Hackenviertel: Damenstiftskirche St. Anna
 Stadtteil Harlaching: Wallfahrtskirche St. Anna
 Stadtteil Lehel: Klosterkirche St. Anna im Lehel
 Stadtteil Lehel: Pfarrkirche St. Anna im Lehel
 Murnau am Staffelsee, Gemeindeteil Hechendorf: St. Anna
 Münnerstadt, Gemeindeteil Seubrigshausen: St. Anna
 Neustadt an der Donau: Annakapelle
 Neustadt an der Waldnaab: Mutter-Anna-Kirche
 Obernburg am Main: St.-Anna-Kapelle
 Oberstdorf
 Gemeindeteil Rohrmoos: Kapelle St. Anna
 Gemeindeteil Rubi: Kapelle St. Anna
 Obertaufkirchen, Gemeindeteil Annabrunn: Wallfahrtskirche Hl. Mutter Anna
 Pegnitz, Gemeindeteil Buchau: St. Matthias und Anna
 Pfronten, Gemeindeteil Rehbichl: St. Anna
 Polling, Gemeindeteil Annabrunn: Wallfahrtskirche Hl. Mutter Anna
 Pressig, Gemeindeteil Welitsch: St.-Anna-Kirche
 Putzbrunn, Gemeindeteil Oedenstockach: St.-Anna-Kapelle
 Rauhenebrach, Gemeindeteil Karbach: Filialkirche St. Anna
 Regensburg, Stadtteil Großprüfening: St. Anna
 Riedenburg: Klosterkirche St. Anna
 Roding: Annakapelle
 Sauerlach: Wallfahrtskapelle St. Anna
 Schondra: St. Anna
 Straubing: Kapelle St. Anna im Kloster Azlburg
 Sulzbach am Main: St. Anna (Sulzbach am Main)
 Sulzbach-Rosenberg: St. Anna
 Traxl: St. Anna
 Uffing am Staffelsee, Gemeindeteil Schöffau: St. Anna
 Viechtach: St.-Anna-Kirche mit Gruftkapelle zum Hl. Kreuz
 Vorbach: St. Anna
 Waal (Allgäu): St. Anna
 Waischenfeld: St.-Anna-Kapelle
 Wamberg: St. Anna
 Wassertrüdingen, Gemeindeteil Obermögersheim: St. Anna
 Weilersbach (Oberfranken): Wallfahrtskirche St. Anna
 Wülfershausen an der Saale, Gemeindeteil Eichenhausen: Pfarrkirche St. Anna
 Zachenberg: Annakapelle

Berlin 
 Bezirk Mitte, Stadtteil Luisenstadt: Annenkirche, umgangssprachlicher Name der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche Berlin
 Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Dahlem: Dorfkirche Dahlem
 Bezirk Steglitz-Zehlendorf, OT Lichterfelde: St.-Annen-Kirche

Brandenburg 
 Angermünde, OT Crussow: St. Annen
 Ludwigsfelde, OT Löwenbruch: St. Anna
 Pritzwalk, OT Alt Krüssow: Wallfahrtskirche Alt Krüssow
 Rehfelde, OT Zinndorf: Sankt-Annen-Kirche
 Trebbin: St.-Annen-Kapelle

Hamburg 
 Bezirk Hamburg-Nord, Stadtteil Langenhorn: St. Annen
 ehem. St.-Annen-Kirche (Hamburg-Hammerbrook)

Hessen 
 Bensheim, Stadtteil Gronau: St. Anna
 Frankfurt am Main, Stadtteil Hausen: St. Anna
 Freigericht, Ortsteil Somborn: St. Anna (Somborn)
 Fulda, Ortsteil Dietershan: St. Anna
 Limburg an der Lahn: St. Anna
 Nieste: St. Anna
 Söhrewald, Ortsteil Wattenbach: Kapelle St. Anna (2020 profaniert)
 Wolfhagen: Stadtkirche Wolfhagen, auch St. Anna

Mecklenburg-Vorpommern 
 Schwerin: Propsteikirche St. Anna

Niedersachsen 
 Bad Münder am Deister: St.-Annen-Kirche
 Braunschweig, Annenkapelle oder Annen-Kapelle, Anbau an der Kirche St. Martini
 Dörverden, OT Westen: St.-Annen-Kirche
 Elsfleth, OT Bardenfleth: St. Anna
 Goslar, St.-Annen-Kapelle, Altstadt
 Hannover, Stadtteil Misburg: St. Anna
 Hildesheim: St. Annen
 Jever: St.-Annen-Kapelle
 Lenne: St. Anna
 Luttrum: Annenkapelle
 Melle, OT Neuenkirchen, Ortslage Schiplage-St. Annen: St. Anna
 Oelber am weißen Wege: St. Annen
 Peine, OT Berkum: St.-Annen-Kirche
 Salzhemmendorf, OT Lauenstein/Spiegelberg: St.-Annen-Kapelle
 Twistringen: St. Anna
 Wolfsburg: St.-Annen-Kirche

Nordrhein-Westfalen 
 Aachen: Annakirche
 Ascheberg, OT Davensberg: St. Anna
 Bad Honnef, OT Rommersdorf: Annakapelle
 Bergneustadt, OT Belmicke: St.-Anna-Kirche
 Düren: Annakirche
 Erftstadt, Stadtteil Gymnich: Annakapelle
 Essen, Stadtteil Rellinghausen: St.-Anna-Kapelle
 Geilenkirchen, Stadtteil Tripsrath: St. Anna
 Haltern am See: St. Anna
 Hörstel, OT Dreierwalde: St. Anna
 Höxter, Stadtteil Fürstenau: St. Anna
 Korschenbroich: St.-Anna-Kapelle
 Krefeld: St. Anna
 Kürten, Ortsteil Weiden: St. Anna (Weiden)
 Leverkusen: Annakapelle
 Lichtenau (Westfalen), Stadtteil Husen: St.-Annen-Kapelle
 Lippetal, OT Nordwald: St.-Anna-Kapelle
 Nettetal, Stadtteil Schaag: St. Anna
 Neuenkirchen (Kreis Steinfurt): St. Anna
 Nörvenich, OT Irresheim: Annakapelle
 St. Anna (Nuttlar)
 Ostbevern: Anna-Kapelle
 Rietberg, OT Bokel: St. Anna
 Sankt Augustin, OT Hangelar: St. Anna
 Verl: St. Anna
 Wipperfürth, OT Hämmern: St.-Anna-Kirche

Rheinland-Pfalz 
 Bacharach, Ortsteil Steeg: St. Anna
 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Bachem: St. Anna
 Bendorf-Stromberg: St. Anna
 Burrweiler: St.-Anna-Kapelle
 Gerolstein: St. Anna
 Sauerthal: St. Anna
 Trier, Stadtteil Olewig: St. Anna
 Worms, Stadtteil Herrnsheim: St.-Anna-Kapelle auf dem Annaberg

Saarland 
 Blieskastel, OT Biesingen: St. Anna
 Mendelbachtal, OT Habkirchen: Annakapelle
 Namborn, OT Furschweiler: St. Anna
 St. Wendel, Stadtteil Wallesweilerhof: St.-Annen-Kapelle

Sachsen 
 Annaberg-Buchholz: St.-Annen-Kirche (zweitgrößte Hallenkirche Sachsens)
 Dresden: Annenkirche (nach Kurfürstin Anna)
 Freiberg: Annenkapelle
 Görlitz: Annenkapelle
 Halsbrücke, OT Tuttendorf: Dorfkirche St. Anna
 Kamenz: Klosterkirche St. Annen
 Niederschöna: St. Annen
 Schwarzenberg, OT Günstädtel: St.-Annen-Kirche

Sachsen-Anhalt 
 Brücken-Hackpfüffel, OT Hackpfüffel: St.-Annen-Kirche
 Calvörde, OT Zobbenitz: St.-Anna-Kirche
 Lutherstadt Eisleben, Eisleber Neustadt: St. Annen
 Haldensleben, Stadtteil Süplingen: St. Annen
 Hohe Börde, OT Ackendorf: Wallfahrtskapelle St. Anna
 Kabelsketal, OT Dieskau: St. Anna
 Landsberg, OT Gütz: Kirche St. Anna und St. Katharina
 Schkopau, OT Lochau: St. Anna
 Stendal: St. Anna
 Südharz, OT Dittichenrode: St.-Marien-und-Anna-Kirche

Schleswig-Holstein 
 St. Annen: Kirche St. Anna
 Taarstedt: St.-Annen-Kirche

Thüringen 
 Apolda, Stadtteil Oberndorf: St. Anna
 Blankenhain: St. Anna
 Blankenhain, OT Keßlar: Annenkirche
 Böhlen: St.-Anna-Kirche
 Eisenach: Annenkirche
 Gerstungen, OT Burkhardtroda: St. Annen
 Gößnitz: St.-Annen-Kirche
 Großenehrich, OT Bliederstedt: St. Anna
 Hundhaupten: St. Anna
 Kleinfurra: St. Annen
 Moderwitz: St. Anna
 Oberoppurg: St. Anna
 Sömmerda, Stadtteil Frohndorf: St.-Anna-Kirche
 Tottleben: St. Anna
 Vacha, OT Völkershausen: St.-Annen-Kirche
 Weira, OT Krobitz: St.-Anna-Kapelle

Finnland 
 St. Anna (Kumlinge), Åland

Frankreich 
  Ste-Anne (Apt)
 Ste-Anne (Coulommiers)
 Ste-Anne (Gassicourt)
 Ste-Anne (Guilvinec)
  Ste-Anne (Sainte-Anne-d’Auray)
 Ste-Anne-St-Laurent (Trégastel)

Griechenland 
 Santa-Anna-Kapelle (Rhodos) in Ialysos

Israel 
  Basilika St.-Anna-Kirche (Jerusalem)

Italien 
 Caserta: Santuario di Sant'Anna
 Neapel: Sant’Anna dei Lombardi
 Palermo: Sant’Anna la Misericordia
 Pisa: Chiesa e convento di Sant'Anna
 Rom:  Chiesa dei Santi Gioacchino ed Anna al Tuscolano, (Titelkirche)
 Santi Gioacchino e Anna ai Monti
 Santi Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane
 Sant’Anna dei Palafrenieri (Vatikan)
 Sirmione: Sant’Anna della Rocca
 Tscherms: St. Anna in Basling

Kanada 
  Basilika von Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec
  Basilique Sainte-Anne de Varennes

Litauen 
 Annenkirche (Akmenė)
 St. Anna (Karmėlava)

Malaysia 
  Basilika St. Anna (Bukit Mertajam)

Niederlande 
 Saint Ann (Aruba)
 St. Anna und Maria (Haarlem)
  Santa Ana (Curaçao)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Draßburg
 Pfarrkirche Hornstein
 Pfarrkirche Kleinwarasdorf
 Filialkirche Jormannsdorf

Kärnten
 Filialkirche St. Anna am Zackel in Maria Wörth am Wörthersee
 Annakirche (Saager)

Niederösterreich
 Pfarrkirche Annaberg in Niederösterreich
 Filialkirche Annaberg bei Wiesmath
 Pfarrkirche Bärnkopf
 Pfarrkirche Berg (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Blindenmarkt
 Anna-Kapelle beim Annakreuz bei Frankenfels, Kirchberg an der Pielach
 Pfarrkirche St. Anna (Pöggstall), Niederösterreich
 Filialkirche St. Anna im Felde, ehemalige Pöggstaller Pfarrkirche
 Filialkirche Steinebrunn
 Pfarrkirche Puch in Niederösterreich
 Filialkirche Rutzendorf
 Wallfahrtskirche St. Anna in Wiesmath
 Pfarrkirche Sooß
 Pfarrkirche Würflach
 Friedhofskapelle Marbach am Walde
 Ortskapelle Eulenbach

Oberösterreich
 Pfarrkirche Julbach
 Pfarrkirche Kirchschlag bei Linz
 Pfarrkirche Pregarten
 Pfarrkirche Steyr-St. Anna
 Filialkirche Oberthalheim

Salzburg
 Pfarrkirche Annaberg im Lammertal
 Annakapelle (St. Johann im Pongau), Stadt St. Johann im Pongau
 St. Anna (Salzburg), Schlosskapelle
 Annakirche (Weng)
 Kapelle Hl. Anna im Friedhof der Stadtpfarrkirche Schladming

Steiermark
 Pfarrkirche Hl. Anna, Graz-Gösting
 Klosterkirche Hl. Anna bei den Guten Hirtinnen, Graz-Lend
 Filialkirche St. Anna am Masenberg in der Oststeiermark (Annabründl), in Flattendorf, Gemeinde Hartberg-Umgebung
 Pfarr- und Wallfahrtskirche hll. Joachim und Anna Sankt Anna am Lavantegg, Bezirk Südoststeiermark
 Kapelle Hl. Anna im Friedhof, Sankt Pankrazen
 Filialkirche Hl. Anna Passail
 Pfarrkirche Hl. Anna in Sankt Anna am Aigen
 Pfarrkirche St. Anna ob Schwanberg in Garanas
 Pfarrkirche Hl. Anna in Großstübing
 Pfarrkirche St. Marein im Mürztal
 ehemalige Kirche St. Anna (Neuberg an der Mürz)

Tirol
 Pfarrkirche Pill
 Pfarrkirche Sellrain
 Annakapelle (Kössen)

Vorarlberg
 Annakirche Hirschegg
 Filialkirche St. Anna in Thüringen (Bezirk Bludenz)
 Pfarrkirche Wald am Arlberg
 Kapelle hl. Anna auf dem Felde in Lingenau
 Annakapelle (Schlins)
 Wegkapelle Ausserbraz
 Kapelle hl. Anna (Fontanella)
 Kirche hl. Anna (Brederis) in Rankweil

Wien
 Pfarrkirche St. Anna, Ordenskirche der Oblaten des hl. Franz von Sales, Wien-Innere Stadt
 Pfarrkirche St. Anna Baumgarten, Wien-Penzing (14.) 
 Pfarrkirche Hl. Anna Breitenlee, Wien-Donaustadt (22.)

Polen 
 Annakirche (Gliwice) (Gleiwitz-Waldenau)
 Annakirche (Krakau)
 St. Anna (Mołtajny) (Molthainen, 1938–1945 Molteinen)
 St. Anna (Niemysłowice) (Buchelsdorf)
 Annakirche (Olesno) (Rosenberg O.S.), Schrotholzkirche
 St. Anna (Olszyniec)
 St.-Anna-Kapelle (Pińczów)
 Annakirche (Ustroń)
 Annakirche (Warschau)
 Annakirche (Wilanów) (Warschau)
 St. Anna (Ząbkowice Śląskie) (Frankenstein)
 Annakirche (Zabrze) (Hindenburg O.S.)

Rhodos 
 Santa-Anna-Kapelle (Rhodos)

Russland 
 St.-Annen-Kirche (Sankt Petersburg)

Samoa 
  Sancta Ana Basilica, Leulumoega

Schweden 
 Capella Ecumenica

Schweiz 

 Pfarrkirche St. Anna (Mühlau)
 St.-Anna-Kirche (Schindellegi)
 Kapelle St. Anna (Altdorf), Kanton Uri
 St.-Anna-Kapelle (Baden)
 St.-Anna-Kapelle Gspon
 St.-Anna-Kapelle Oberterzen
 St. Anna-Kapelle in Schaffhausen
 Caplutta Sontga Onna Trun in der Surselva, Graubünden (Bündnerromanisch)
 St.-Anna-Kapelle (Wohlen)
 St. Anna auf dem Herrenacker, ehemalige Kapelle in Schaffhausen

Slowenien 
 Sankt Anna (Boreča)

Tschechien 
 St. Anna (Boží Dar)
 St. Anna (Horšovský Týn)
 Kirche St. Joachim und St. Anna (Jáchymov)
 St.-Anna-Kapelle (Jáchymov)
 St.-Anna-Kapelle (Markovice)
 Wallfahrtskirche St. Anna (Planá)
 St. Anna (Sedlec)

Türkei 
 Hagia Anna (Trabzon)

Ungarn 
 St. Anna in Kapuvár

Venezuela 
  Kathedrale von Coro

Vereinigtes Königreich 
 St Anne’s Church (Glasgow)
  Kathedrale von Leeds
 St Anne’s, Limehouse (London)
 St Anne and St Agnes (London)
 St Anne’s Church, Soho

Vereinigte Staaten 
  Basilika St. Anna (Detroit)
 San Diego, St. Anne's Catholic Church

Siehe auch 
 Anna-Kapellen-Höhle

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Liste (Kirchengebäude nach Name)